Ordos är ett geografiskt namn på mongoliska som kan syfta på:

Ordosplatån – ett öken- och stäppområde i Inre Mongoliet;
Ordos, Inre Mongoliet – en stad på prefekturnivå i Inre Mongoliet;
Ordoskulturen – en förhistorisk kultur i Inre Mongoliet;
Ordosmongoler – en mongolisk stam i Inre Mongoliet;
Ordosmongoliska – en mongolisk dialekt som talas av ordosmongolerna.

Se öven
 Ordo, matematiskt och datavetenskapligt begrepp
 Ordon, mongoslkt flyttbart palats